Vojenská telovýchovná jednota Dukla Prešov byl československý vojenský fotbalový klub, který sídlil v Prešově ve Východoslovenském kraji (dnešní Prešovský kraj).

V letech 1969 – 1980 byl armádní celek z Prešova stálým účastníkem slovenské divize (4., později 3. nejvyšší soutěž v ČSSR). V roce 1977 byl klub přejmenován na AOZ Prešov (Armádne opravárenské závody). Zanikl těsně po odehrání sezóny 1981/82.

Historické názvy 

Zdroj: 

 VTJ Dukla Prešov (Vojenská telovýchovná jednota Dukla Prešov)
 1977 – TJ AOZ Prešov (Telovýchovná jednota Armádne opravárenské závody Prešov)
 1982 – zánik

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference 

Zaniklé československé fotbalové kluby
Zaniklé slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby s nejistým rokem založení
Fotbalové kluby zaniklé v roce 1982
VTJ